Stadspolder (Zeeland): een polder in Zeeland
Stadspolder (Groningen): een polder in Groningen